Ibis har flere betydninger:

 Ibis (fugl)
 U-landsorganisationen IBIS
 Ibis Hotel – en hotelkæde, oprindeligt fransk